Il Torneo di Primavera CNFL 2021 è la 1ª edizione dell'omonimo torneo di football americano di primo livello, organizzato dalla CNFL.

Squadre partecipanti

Tabellone

Wild Card

Quarti di finale

Semifinali

I Finale

Verdetti 
   Vincitori del Torneo di Primavera CNFL 2021

Note

Voci correlate 
Campionato cinese di football americano
China National Football League 2021
North South Football League 2021
Z League 2021
Southern China Bowl 2021

Collegamenti esterni 
 

 2021